Ювал ( — баранячий ріг) — біблійна особа Старого завіту, молодший син Ламеха та Ади.

Старий Заповіт 
 Ламех узяв собі дві жінки: одній було на ім'я Ада, а ім'я другій Цілла. Ада породила Явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів..
Його братом були Явал, та двоюідним братом Тувал-Каїн і двоюїдною сестрою — Наама. Традиційно розглядається як праотець музикантів, що грають на гуслях чи дудці.

Родовід

Див. також

Примітки

Посилання 
 Ювал у bibelwissenschaft.de

Джерела 
 Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Книга Буття
Особи Старого Завіту